Daniel Quaye (Accra, 25 de dezembro de 1980) é um futebolista profissional ganês, defensor, milita no Yanbian FC.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Nascidos em 1980
Naturais de Acra
Futebolistas do Gana
Futebolistas do Chongqing Lifan Football Club
Jogadores da Seleção Ganesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006